Са́нта-Катари́на () — штат на юге Бразилии. Административный центр — город Флорианополис. Граничит со штатами Риу-Гранди-ду-Сул на юге и Парана на севере, а также с Аргентиной на западе; восток штата омывается Атлантическим океаном.

Санта-Катарина — самый «европейский» штат Бразилии. Большая часть населения является потомками португальских, немецких и итальянских иммигрантов.

География 
Климат в штате умеренный. В центральной части произрастают тропические леса, где преобладает араукария. На атлантическом побережье штата расположено множество пляжей, островов, заливов, бухт и лагун.

Высшая точка штата — гора  (1827 м).

История 
Первым европейским поселением на территории современного штата было испанское поселение на острове Санта-Катарина, основанное в 1542 году. В 1675 году контроль над территорией установили португальцы.

Во время войны Фаррапус в 1839 году Санта-Катарина была захвачена и четыре месяца удерживалась повстанческой армией, которые провозгласили на территории провинции Республику Жулиана.

В начале XIX века в Санта-Катарину хлынул мощный поток европейских иммигрантов, в особенности из Германии. Первая немецкая деревня в Санта-Катарине была основана в 1829 году. За ними последовали иммигранты из Италии, Польши, России и других стран Европы. С появлением немецких переселенцев началось особое процветание Санта-Катарины. До сих пор во многих городах штата заметно влияние немецкой культуры и языка.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административное устройство 
Административно штат разделён на 6 мезорегионов и 20 микрорегионов. В штате — 295 муниципалитетов.

Экономика 
Санта-Катарина относится к числу наиболее динамично развивающихся штатов Бразилии. В экономике штата преобладают отрасли сельского хозяйства, промышленности и быстро растущая сфера услуг.

Санта-Катарина является родиной корпорации WEG — крупнейшего производителя электродвигателей на американском континенте и одного из крупнейших в мире. Штаб-квартира и основное производство находится в г. Жарагуа-ду-Сул. Компания наиболее известна как производитель электродвигателей, но производит широкий спектр энергетического оборудования и средств автоматизации.

Санта-Катарина — основной угледобывающий центр страны. Ежегодная добыча угля составляет около 5 млн тонн.

Почва в штате плодородная и способна производить как тропические растения, так и европейские, поэтому в Санта-Катарине выращивают зерновые, маниок, фасоль, табак и виноград.

Богатые залежи белой фарфоровой глины обеспечивают производство керамической плитки, которая считается одной из лучших в мире и поставляется в 60 стран.

Кроме того, в штате развито мясное животноводство, производятся лесозаготовки, сбор парагвайского чая, добывается свинец, изготавливаются запчасти для автомобилей, холодильники и пластиковые трубы. Именно в Санта-Катарине находится город Сан-Бенту-ду-Сул, широко известный своей мебельной продукцией.

Туризм 
Расположение штата у Атлантического океана обусловило популярность Санта-Катарины как туристического направления. Санта-Катарина — одно из самых популярных в стране мест для наблюдения за китами в период размножения.

Примечания